Mangion est un patronyme maltais notamment porté par : 

Par ordre alphabétique :
  (né en 1952), homme politique maltais ; 
 , chanteur maltais. 

Patronyme maltais